Саварочи има више значења:

 Саварочи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Саварочи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику